Estisch voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Estisch voetbalelftal onder 18 (vrouwen)